Пьер Вариньо́н (; 1654, Кан — 23 декабря 1722, ) — французский  и . 

Профессор математики коллежа Мазарини (1688), профессор Коллеж де Франс (с 1704).

Член Парижской Академии наук (1688), Лондонского королевского общества (1714).  

Обучался в иезуитском колледже и университете в Кане, где стал магистром в 1682 году.

Вариньон был другом Ньютона, Лейбница и Бернулли. Основной вклад Вариньон совершил в статику и механику; кроме того, труды Вариньона посвящены анализу бесконечно малых, геометрии, гидромеханике. За исключением Лопиталя, Вариньон был самым первым пропагандистом дифференциального исчисления во Франции. В 1687 году в своей работе «Проект новой механики…» Вариньон дал точную формулировку закона параллелограмма сил, развил понятие момента сил и вывел теорему, получившую имя Вариньона. В работе «Новая механика или статика, проект которой был дан в 1687» (1725) Вариньон дал систематическое изложение учения о сложении и разложении сил, о моментах сил и о правилах оперирования ими.

См. также 
 Теорема Вариньона (геометрия)

Примечания

Ссылки 
 www.mechanismen.be — Varignon

Профессора Коллеж де Франс
Члены Французской академии наук
Члены Лондонского королевского общества
Учёные-иезуиты